Amarok est un lecteur audio libre pour les systèmes basés sur Unix, X11, Mac OS X et Windows. Il s'appuie sur les bibliothèques de l'environnement de bureau KDE, mais peut fonctionner sous n'importe quel environnement de bureau.

Il existe sur les systèmes basés sur UNIX (GNU/Linux, FreeBSD, MacOS…) et Windows.

Historique 
Ce logiciel tire son nom de l'album Amarok du compositeur anglais Mike Oldfield, Amarok étant une adaptation occidentale de amaruq en inuktitut et inuinnaqtun, amaġuq en inupiaq ou encore amaroq en groenlandais et signifiant loup.

Jusqu’à la version 1.4.0, son nom était typographié « amaroK », afin de mettre en valeur le K de KDE, ce qui était à l'époque la caractéristique de la majorité des noms de programmes utilisant l'environnement KDE (KOffice, Konqueror, Konsole…) C'est à l'occasion de la sortie de la version 1.4.1 que les auteurs ont décidé de faire passer la majuscule sur la première lettre.

La branche 1.x correspond au logiciel adapté à l'environnement de bureau KDE 3, tandis que la branche suivante, 2.x, est adaptée au bureau KDE 4.

La version 2.0 d'Amarok a été distribuée à partir du .

Fonctionnalités 

Ses principales fonctionnalités sont :

 Fonctionnalités de lecture
 Gestion avancée des listes de lectures (playlists)
 Intégration de logiciels
 Possibilité d'ajouter des fonctionnalités grâce à des scripts
 Possibilité de réorganiser le contenu des répertoires pour classer les fichiers
 Intègre un explorateur de fichiers
 Advanced Tag Features : permet de conserver les données statistiques d'une chanson même si celle-ci est renommée/déplacée
 Intégration de K3b pour la gravure de CD
 support de plusieurs frameworks en sortie dont GStreamer, Xine-lib, Media Application Server (MAS),  (NMM) et aRts, et plus prochainement pour Phonon de KDE4
 Interaction
 Interaction avec des logiciels externes
 Possibilité d'utiliser les bases de données SQLite, MySQL ou PostgreSQL
 Interaction avec du matériel
 Support de l'iPod
 Possibilité de configuration manuelle d'un appareil non reconnu (Lecteur format clef USB générique)
 Gestion des raccourcis clavier globaux
 Fonctionnalités esthétiques
 Fondu sonore (crossfading)
 Interaction avec des Web services
 Utilisation de MusicBrainz pour compléter les tags ID3 des chansons
 Récupération des paroles des chansons
 Récupération des couvertures d'albums sur le site Amazon.com
 Intégration dans Amarok d'un onglet Wiki récupérant sur Wikipédia les articles sur l'album, l'artiste ou la chanson en cours d'écoute
 Gestion intégrée et support des flux radio de Last.fm
 Intégration du site de vente de musiques sans DRM Magnatune
 Permet l'abonnement aux flux RSS pour la baladodiffusion

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Clementine, un clone d'Amarok 1.4, multiplateforme
 Exaile, un équivalent GTK+ à Amarok
 Comparaison de lecteurs multimédia

Liens externes 
 
 Le guide d'utilisation d'Amarok

Logiciel KDE
Lecteur audio
Logiciel audio
Logiciel pour iPod
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix
Logiciel pour Windows
Logiciel de podcasting
Logiciel utilisant Qt

no:Liste over KDE-programmer#Amarok